Partyka ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Partyka (* 1969), polnischer Leichtathlet
 Ed Partyka (* 1967). amerikanischer Jazzmusiker
 Natalia Partyka (* 1989), polnische Tischtennisspielerin